Port Byron puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

 Port Byron (Illinois);
 Municipio de Port Byron (Illinois); o
 Port Byron (Nueva York).